52. Mistrzostwa Świata w Zapasach 2005 odbyły się w dniach 26 września – 2 października 2005 roku w mieście Budapeszt na Węgrzech.

Tabela medalowa

Ranking drużynowy

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

2005 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Budapeszcie
2005 na Węgrzech